Johann Andreas Cramer ist der Name folgender Personen:

* Johann Andreas Cramer (Metallurg) (1710–1777), deutscher Metallurg
 Johann Andreas Cramer (Theologe) (1723–1788), deutscher  Theologe und Schriftsteller